Nacimiento può riferirsi a:
Nacimiento (Spagna), un comune spagnolo della provincia di Almería comunità autonoma dell'Andalusia.
Nacimiento (Cile), un comune del Cile della provincia di Biobío nella Regione del Bío Bío.
 Nacimiento – fiume della California, affluente del Salinas
 Cerro del Nacimiento – montagna dell'Argentina